СС — двубуквенная аббревиатура, которая может означать:

 СС ( «охранные отряды») — вооружённые формирования нацистов в 1925—1945 годах;
 «Союз созидающих» — вымышленная молодежно-экстремистская организация из романа Захара Прилепина «Санькя», по многим своим признакам напоминающая НБП; созвучие аббревиатуры с названием организации СС обыгрывается некоторыми его персонажами.
 СС — «Славянский союз»;
 СС — Солнечная система;
 СС — система счисления;
 CC — старый стиль, популярное в России название юлианского календаря;
 СС — Советский Союз (крайне редко);
 СС — Станция Спортивная (команда КВН);
 СС — Сердце Сибири (команда КВН)
 СС — газопровод Сила Сибири
 СС — «Случайный случай» (система игры в текстовых ролевых)
 СС — совместный сон (из сленга молодых мам, чаще всего используемого на форумах беременных и молодых матерей);
 СС — спецсооружения (из расписания болезней Минобороны);
 СС — собрание сочинений; ПСС — полное собрание сочинений;
 СС — «Стандартизация и сертификация» (наименование специальности Тихоокеанского государственного университета, например СС-91);
 СС — Сети связи (раздел проектной документации в строительстве);
 сс — гриф «совершенно секретно»;
 с/с — сельсовет;
 CC — скрытые субтитры, невидимые в обычном режиме, которые можно включить (сделать видимыми) в любой момент.
 сс — одна скорость (калька ), устройство трансмиссии велосипеда.
 сс — социальные сети
 Сс — кириллический диграф

Локомотивы 
 СС — российский паровоз (1875—1878)
 СС — советский электровоз (Сурамский Советский);

См. также 
 CC — на латинице